Le nom de « batavia » provient de Batavia, nom latin de la Hollande, ou plus exactement du territoire que les Romains donnaient à la région de l'estuaire du Rhin, où étaient implantés les Bataves.

Batavia peut désigner :

Toponyme

Argentine 
Batavia, localité du département de Gobernador Dupuy.

Australie 
 Batavia Downs, localité de la région du Far North Queensland, dans l'État du Queensland ;

États-Unis 
 Batavia Township, en Arkansas ;
 Batavia, census-designated place située en Californie ;
 Batavia, ville du comté de Kane, dans l'État de l'Illinois ;
 Batavia Township, en Illinois ;
 Batavia, ville du comté de Jefferson, dans l'État de l'Iowa ;
 deux villes du comté de Genesee, dans l'État de New York :
 Batavia, ville peuplée de  en 2006, dont le territoire est enclavé dans celui de la ville homonyme ;
 Batavia, ville peuplée de  en 2000 ;
 Batavia, ville siège du comté de Clermont, dans l'État de l'Ohio ;
 Batavia, localité du comté de Sheboygan, dans l'État du Wisconsin ;

Indonésie 
 Batavia était le nom de l'actuelle Jakarta à l'époque des Indes néerlandaises ;

Suriname 
 Batavia, ville du district de Saramacca.

Autres 
 une salade, la laitue batavia ;
 le Batavia, navire néerlandais ayant fait naufrage au large des côtes australiennes au  ;
 Les Naufragés du Batavia est un ouvrage de Simon Leys paru en 2003.

Notes et références